Condylospora är ett släkte av svampar. Condylospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Condylospora